Сорока — українське прізвище.

 Сорока Аркадій Васильович (1921–2010) — український живописець;
 Сорока Богдан Михайлович (1940) — український художник-графік;
 Сорока Борис Максимович (1929) — український письменник;
 Сорока Борис Федорович (1942) — радянський футболіст;
 Сорока Валерій Степанович (* 1963) — кандидат сільськогосподарських наук, відмінник освіти, проректор Національного університету водного господарства та природокористування, заслужений працівник освіти України.
 Сорока Василь Вікторович (* 1991) — старший лейтенант Служби безпеки України, учасник російсько-української війни.
 Сорока Василь Ілларіонович (1902—1967) — червоноармієць, Герой Радянського Союзу.
 Сорока Віктор Миколайович (* 1975) — заслужений журналіст України.
 Сорока Віктор Романович (1930–2002) — український біохімік.
 Сорока Володимир Миколайович — український дзюдоїст.
 Сорока Галина Йосипівна — українська бібліотекарка, заслужена працівниця культури України.
 Сорока Євдоким Дмитрович (1900—1969) — голова Сталінської обласної ради професійних спілок. Кандидат у члени ЦК КПУ в січні 1949 — лютому 1960 р.
 Сорока Марина Валентинівна (1967) — український журналіст та державний службовець;
 Сорока Микола Іванович (* 1966) — український поет, літературознавець, культуролог, громадський діяч.
 Сорока Микола Петрович (1952) — український політик, член Партії регіонів;
 Сорока Михайло Михайлович (1911–1971) — український радянський дисидент;
 Сорока Олександр Мусійович (1901–1941) — український поет, перекладач;
 Сорока Олександр Назарович (1900–1963, Київ) — український хоровий диригент;
 Сорока Олександр Рустемович (1997—2022) — старший матрос Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Сорока Павло Антонович (1909—1965) — директор Луганського тепловозобудівного заводу. Депутат Верховної Ради УРСР 4—5-го скликань.
 Сорока Петро Іванович (1956-2018) — український письменник, літературознавець, редактор, видавець;
 Сорока Петро Степанович (1891, Львів — 1948, Львів) — український актор;
 Сорока Стефан (1951) — архієпископ і митрополит Філадельфійський УГКЦ.
 Сорока Федір Петрович (* 1958) — радянський та український футболіст та тренер, виступав на позиціях нападника та півзахисника.
 Сорока Юрій Васильович (* 1958) — кінознавець та кінокритик, сценарист.
 Сорока Юрій Володимирович (1973) — український письменник.
 Сорока Юрій Михайлович (1954) — український історик, доктор історичних наук, професор.

Див. також 
 Сорока (значення)

Примітки 

Українські прізвища